Андрей Тума́нов:
 Туманов, Андрей Владимирович (род. 1961) — российский журналист и телеведущий, продюсер; основатель газеты «Ваши 6 соток».
 Туманов, Андрей Нефёдович (1925—1998) — советский скульптор, член Союза художников СССР.